Emmanuelle est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
 Emmanuelle, prénom féminin, féminin du prénom Emmanuel, signifiant « Bonne nouvelle » ou « Dieu est avec nous ». Emmanuel est le nom du messie.

Pseudonyme 

Emmanuëlle (née en 1942), chanteuse (auteur, compositrice et interprète) québécoise.
Emmanuelle Mottaz (née en 1963), chanteuse française d'abord connue sous son seul prénom.
Sœur Emmanuelle (1908-2008), enseignante, religieuse et écrivaine d'origine belge.
 Sainte Emmanuelle (°1826 - †1887), ou Manuela, de son vrai nom Maria Soledad Torres Acosta, née à Madrid, Servante de Marie ; fêtée le 11 octobre.
 Camille Emmanuelle (1980-), journaliste et écrivaine française.

Œuvres de fiction 

 Emmanuelle est un roman d'Emmanuelle Arsan.
 Emmanuelle, un film érotique de 1974 de Just Jaeckin, adaptation du roman éponyme, où Sylvia Kristel incarne le rôle-titre et le titre de la chanson de la bande originale du film composée par Pierre Bachelet.
 Emmanuelle est également le titre d'une série de films et téléfilms dérivés de cette adaptation de 1974.
 Emmanuelle, un film érotique de 2023 d'Audrey Diwan

Divers
 Emmanuelle, jeu vidéo sorti en 1989.

Références

Homonymie de prénom